Il doppio  del Croatia Open Umag 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

David Marrero e Fernando Verdasco erano i detentori del titolo ma Verdasco ha deciso di non partecipare. Marrero gioca con Martin Kližan e i due hanno sconfitto in finale Nicholas Monroe e Simon Stadler per 6-1, 5-7, [10-7].

Teste di serie

  František Čermák /  Lukáš Dlouhý (quarti di finale)
  Andre Begemann /  Martin Emmrich (semifinale)

  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (finale)
  Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (primo turno)

Wildcard

  Franko Škugor /  Antonio Veić (quarti di finale)

  Borna Ćorić /  Nikola Mektić (primo turno)

Alternate
  Aljaž Bedene /  Dušan Lajović (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2013
ATP World Tour 2013